Le réseau de bus de Vulaines est un réseau de bus local opérant dans le sud-est du département de Seine-et-Marne. Il est exploité par la société de transport Transdev Vulaines, filiale du groupe Transdev.

Les lignes

Exploitation

Entreprise exploitante 

Le réseau est exploité par l'établissement Transdev Vulaines, du groupe Transdev. Le siège social de la société est situé au  rue du Petit Rocher, ZAC du Rocher à Vulaines-sur-Seine.

Dépôt 
Les véhicules sont remisés à Vulaines-sur-Seine, situé au  rue du Petit Rocher, ZAC du Rocher. Le dépôt a également pour mission d'assurer l'entretien préventif et curatif du matériel. L'entretien curatif ou correctif a lieu quand une panne ou un dysfonctionnement est signalé par un machiniste.

Tarification et financement 

La tarification des lignes est identique sur tous les réseaux de bus franciliens et accessibles avec les mêmes abonnements. Un ticket t+ permet un trajet simple quelle que soit la distance avec une ou plusieurs correspondances possibles avec les autres lignes de bus et de tramway pendant une durée maximale de 1 h 30 entre la première et dernière validation. En revanche, un ticket validé dans un bus ne permet pas d'emprunter le métro ni le RER.

Le financement du fonctionnement des lignes (entretien, matériel et charges de personnel) est assuré par Keolis. Cependant, les tarifs des billets et abonnements dont le montant est limité par décision politique ne couvrent pas les frais réels de transport. Le manque à gagner est compensé par l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, présidée depuis 2005 par le président du conseil régional d'Île-de-France et composé d'élus locaux. Elle définit les conditions générales d'exploitation ainsi que la durée et la fréquence des services. L'équilibre financier du fonctionnement est assuré par une dotation globale annuelle aux transporteurs de la région grâce au versement transport payé par les entreprises et aux contributions des collectivités publiques.

L’achat de ticket par SMS est possible depuis 2018, en envoyant TDV au 93100 (coût de 2,50€ depuis le 01/01/2023 prélevé sur les factures de téléphone). Ce ticket SMS est valable 1h sans correspondance.

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 

La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir des fiches horaires du réseau de Vulaines, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, nuit, fêtes) et les particularités. Enfin, les zones traversées et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issues du plan de lignes du réseau de Vulaines.

Explication de quelques-unes 

Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver sauf mention contraire.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Autobus d'Île-de-France
 Optile

Bus en Île-de-France
Transdev Île-de-France
Transport en Seine-et-Marne